Le partite del tennis agli XI Giochi dei piccoli stati d'Europa si sono svolte presso il Complesso Sportivo L'Aldosa di La Massana su campi in cemento.

Medagliere

Singolo

Maschile

Femminile

Collegamenti esterni

Giochi dei piccoli stati d'Europa
 11
XI Giochi dei piccoli stati d'Europa